Lütcke ist der Familienname folgender Personen:

 Hubert Lütcke (1887–1963), deutscher Architekt
 Jörg Lütcke (* 1975), deutscher Basketballnationalspieler
 Karl-Heinrich Lütcke (* 1940), deutscher evangelischer Theologe
 Marcus von der Lütcke (1603–1686), kurbrandenburger Generalmajor und Chef eines Reiterregiments
 Niklas Lütcke (* 1974), deutscher Basketballspieler
 Willy Lütcke (1905–1982), deutscher Maler, Grafiker und Bildhauer

Siehe auch:
 Lütke